Vélez kan syfta på:

Colombia 

 Vélez (kommun), Santander, 
 Vélez (ort), Santander,